Mouvement pour le socialisme est ou a été le nom de mouvements et partis politiques :

 au Honduras : Mouvement pour le socialisme ;
 au Paraguay : Mouvement pour le socialisme ;
 au Sénégal : 
 Mouvement pour le socialisme et l'unité ;
 Mouvement pour le socialisme autogestionnaire ;
 en Suisse : Mouvement pour le socialisme ;
 au Venezuela : Mouvement pour le socialisme ;
 en Argentine : Mouvement pour le socialisme.

Voir aussi